

Famiglia Addams
 La famiglia Addams – gruppo di personaggi ideato da Charles Addams
 Fester Addams
 Gomez Addams
 Mercoledì Addams
 Morticia Addams
 Nonna Addams
 Pugsley Addams

Persone
 Aubrey Addams – attrice pornografica statunitense
 Charles Addams – disegnatore statunitense, creatore della famiglia Addams
 Dawn Addams – attrice cinematografica e televisiva britannica
 Jane Addams – sociologa e pacifista statunitense
 Jenny Addams – ex schermitrice belga

Astronomia
 Cratere Addams – cratere di Venere

Pagine correlate
 La famiglia Addams (disambigua)